Geudong (Delima), een plaats in Indonesië
Geudong (Sungai Mas), een plaats in Indonesië